Ruta 9 o Carretera 9 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 9.
 Ruta Nacional A009, en la Provincia de Santa Fe.
 Ruta Provincial 9, en la Provincia de Buenos Aires.
 Ruta Provincial 9, en la Provincia de La Pampa.
 Ruta Provincial 9, en la Provincia de Santa Cruz.

Bolivia 
 Ruta 9 de la Red Vial Fundamental.

Chile 
 Ruta 9, principal ruta nacional de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Estados Unidos 
 Ruta 9.
 Ruta de Alaska 9.
 Ruta Estatal de California 9.
 Ruta de Illinois 9.
 Ruta de Virginia Occidental 9.
 Ruta Estatal de Alabama 9.
 Carretera de Nebraska 9.
 Carretera de Luisiana 9.
 Carretera Estatal de Idaho 9.
 Carretera Estatal de Indiana 9.
 Carretera estatal 9 de Nuevo México.

Noruega 
 Ruta Nacional 9.

Paraguay 
 Ruta 9.

Uruguay 
 Ruta 9.

Ruta 009